Савойское — топоним

Украина 
 Савойское — село, Конотопский район, Сумская область.
 Савойское — село, Роменский район, Сумская область.